Dies ist eine Liste der Städte in Sri Lanka.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Sri Lanka ist Colombo mit einer Einwohnerzahl von 2.558.580 (Stand 1. Januar 2007). Damit konzentriert sich 13 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 30.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 17. März 1981, 17. Juli 2001 und den 20. März 2012 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel. Viele Städte wie Kaduwela, Maharagama oder Kesbewa sind Vorstädte von Colombo.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Department of Census and Statistics
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Sri Lankas

 
Sri Lanka